Риалто може да се отнася за:
 Риалто, квартал на Венеция, Италия
 Риалто (Калифорния), селище в Съединените щати
 Риалто (Италия), село и община в Италия, регион Лигурия, провинция Савона
 Риалто (Дъблин), квартал на Дъблин, Ирландия
 Риалто (мост), мост във Венеция, Италия